Ligusticum corsicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Étienne Gay. Ligusticum corsicum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten L. c. mufraricciae.

Källor 

Strandlokor
corsicum